EPSA est un sigle pouvant désigner :

 l'European Professionnal Surfing Association : championnat d'Europe de surf regroupant les WQS jusqu'à 4 étoiles se déroulant en Europe ;
 la Grande échelle des pompiers sous l'acronyme de l'Echelle Pivotante Semi-Automatique ;
 l'European Pharmaceutical Students' Association, l'Association Européenne des Étudiants en Pharmacie (voir ANEPF pour l'association française) ;
 l’Échelle des Particularités Sensori-psychomotrices dans l’Autisme ;
 l'Écurie Piston Sport Auto, écurie estudiantine de sport automobile des élèves-ingénieurs de l'École centrale de Lyon ;
 l'Établissement Public des Stations d’Altitude.

Sigle de 4 caractères